Флоринская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Флоринская, Юлия Фридриховна (род. 1965) — российский географ, демограф, старший научный сотрудник Института демографии ГУ-ВШЭ.
 Флоринская-Буданова, Александра Евгеньевна (род. 1977) — российская актриса театра и кино.
 См. также 
 Флоринская митрополия — епархия «Новых Земель» Элладской православной церкви.